Чакыджи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чакыджи, Алааттин (род. 20 января 1953) — один из лидеров турецкой организованной преступности.
 Чакыджи, Мехмет (род. 13 сентября 1966) — северокипрский политик.